Cruise (önvezető autó) – GM és Honda hátterű robottaxi, mely 2022 júniusában San Franciscoban indította el kereskedelmi tesztüzemét
 Tom Cruise – amerikai színész